Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 469 dans le monde.

 Route fédérale 469 en Allemagne
 RS-469 au Brésil
 Interstate 469 aux États-Unis
 Route nationale 469 en France